Такой же другой, как и я (фильм, 2016) 
 Такой же другой, как и я (фильм, 2017)